Dindorf ist der Familienname folgender Personen:

 Franciszek Dindorf-Ankowicz (1888–1963), polnischer General
 Gottlieb Immanuel Dindorf (1755–1812), deutscher Theologe und Sprachwissenschaftler
 Ludwig Dindorf (1805–1871), deutscher Altphilologe
 Wilhelm Dindorf (1802–1883), deutscher Altphilologe